Pěnčín ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Pěnčín na Moravě, Gemeinde im Okres Prostějov
 Pěnčín u Turnova, Gemeinde im Okres Liberec
 Pěnčín u Jablonce nad Nisou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou